Fusa (gemeente), een voormalige gemeente in de voormalige Noorse provincie Hordaland
Fusa (provincie), een voormalige provincie van Japan